La Vtoroj divizion 2000 (in russo: Seconda divisione 2000) è stata la 9ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 108 a 107, mentre quello dei gironi rimase fermo a sei.

Formula
Ciascuno dei sei gironi aveva un numero di partecipanti differente dagli altri, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti volta tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era subordinata alla disputa di un turno di play-off, con gare di andata e ritorno: ai play-off erano ammesse ciascuna delle vincitrici dei sei gironi.

Erano, inoltre, previste due retrocessioni nei dilettanti per i primi quattro gironi, mentre era prevista un'unica retrocessione per gli ultimi due gironi. Nella pratica, però, le retrocessioni furono limitate al solo Girone Sud, dato che nella stagione successiva quasi tutte le formazioni riserve non si iscrissero più al campionato.

Avvenimenti
Nel Girone Est, dopo la decima giornata del girone di andata, il Reformacija Abakan si ritirò dal campionato.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Severstal' Čerepovec ammesso ai Play-Off.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.
, Iriston Vladikavkaz e Černomorec-2 Novorossijsk retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammessa ai Play-Off.

Risultati

Girone Urali

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 ammesso ai Play-Off.

Risultati

Play-off

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Andata 21 ottobre 2000, ritorno 28 ottobre 2000

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Andata 29 ottobre 2000, ritorno 4 novembre 2000

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Andata 1 novembre 2000, ritorno 6 noveombre 2000

Verdetti
, Severstal' Čerepovec e  promossi in Pervyj divizion 2001. In seguito alla rinuncia del Severstal' Čerepovec, fu promosso il .

Note

Voci correlate 
Vysšaja Divizion 2000
Pervyj divizion 2000
Kubok Rossii 2000-2001

Collegamenti esterni

2000
Calcio nel 2000